Элсон Квинси Хой (; 1 октября 1991, Виллемстад, Кюрасао) — кюрасаоский футболист, нападающий кувейтского клуба «Аль-Тадамон» и сборной Кюрасао.

Биография

Клубная карьера 
Родился в 1991 году в столице Кюрасао, городе Виллемстад, в котором и начал заниматься футболом. В 2007 году присоединился к молодёжной команде нидерландского клуба НАК Бреда. За основной состав команды дебютировал 10 августа 2012 года, в матче первого тура чемпионата Нидерландов против «Виллем II» и сразу же стал твёрдым игроком основы. В свой первый сезон на профессиональном уровне сыграл за НАК 33 матча и забил 4 гола в чемпионате страны, однако в дальнейшем стал получать меньше игровой практики.

Зимой 2015 года был отдан в аренду на полгода в клуб первого дивизиона Дании «Виборг», за который провёл 11 матчей и забил 1 гол, а также выиграл с командой первый дивизион Дании. В то же время, НАК Бреда вылетел из высшей лиги Нидерландов. Следующий сезон в НАК Хой начал в первом дивизионе, а завершал его в аренде в клубе из этой же лиги «Волендам». После окончания сезона покинул НАК и подписал контракт с клубом чемпионата Кипра «Эрмис». На Кипре игрок провёл полгода, после чего перешёл в клуб первого дивизиона Дании «Веннсюссель». Летом 2017 года подписал контракт с «АДО Ден Хааг». В марте 2020 года его контракт был расторгнут.

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Кюрасао 5 июня 2015 года в товарищеском матче со сборной Тринидада и Тобаго. 25 июня 2017 года сделал дубль в финальном матче Карибского кубка 2017 против сборной Ямайки (2:1) и таким образом принёс своей сборной первую победу в этом турнире.

В июле того же года в составе сборной Кюрасао выступал на Золотом кубке КОНКАКАФ 2017, на котором сыграл во всех трёх матчах группового этапа, однако команда не набрала ни одного очка и заняла последнее в группе. В 2019 году вновь был включён в заявку на Золотой кубок. На этот раз сборная Кюрасао заняла второе место в своей группе и дошла до стадии 1/4 финала, где уступила сборной США (0:1). Сам футболист сыграл во всех четырёх матчах турнира.

Достижения 
«Виборг»
 Победитель Первого дивизиона Дании: 2014/2015
Сборная Кюрасао
 Победитель Карибского кубка: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Кюрасао
Игроки сборной Кюрасао по футболу
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Виборг»
Игроки ФК «Волендам»
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Веннсюссель»
Игроки ФК АДО Ден Хааг